Лес-Вальс-де-Агилар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Уржель. Занимает площадь 123,8 км². Население — 304 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos generales
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Льейды